Біллінгс () — англійське прізвище.

Особи 
 Александра Біллінгс — американська акторка.
 Біллінгс Бреддіш (1783—1864) — один з перших поселенців в Оттаві (Канада)
 Біллінгс Джозеф (приблизно 1758—1806) — англійський мореплавець та дослідник, який більшу частину свого життя провів на російській службі
  (1823—1890) — президент Північно тихоокеанської залізниці.

Географічні об'єкти 
В Канаді:
 Біллінгс — містечко в провінції Онтаріо, Канада

В Німеччині:
 Біллінгс — село в федеральній землі Гессен, Німеччина

В Росії:
 Біллінгс — село в Чукотському автономному окрузі, Росія

В Сполучених Штатах Америки:
 Біллінгс — найбільше місто в штаті Монтана, США
 Біллінгс — місто в окрузі Крістіан штату Міссурі, США
 Біллінгс — місто в штаті Нью-Йорк, США
 Біллінгс — місто в окрузі Нобл штату Оклахома, США
 Біллінгс (округ) — округ у штаті Північна Дакота, США
 Біллінгс Тауншип — тауншип в окрузі Ґледвін штату Мічиган, США

Інше 
 Овуляційний метод Біллінгса — форма природного планування сім'ї
 Міст Біллінгса — міст через річку Рідо в місті Оттава Канади, названий на честь Бреддіша Біллінгса